Glonggong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Glonggong, Sragen, by, 
 Glonggong, Brebes, by, 
 Glonggong, Dolopo, by, 
 Glonggong, Pati, by, 
 Glonggong, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar